«Татра́нские во́лки» (, ) — словацкий хоккейный клуб из города Спишска Нова Вес. В сезоне 2011/12 являлся молодёжной командой попрадского «Льва». В настоящий момент будущее команды неизвестно, возможен переезд «Волков» в Австрию в город Куфштайн и смена названия на «Куфштайнские Драконы».

Администрация клуба 
 Генеральный менеджер — Вишняк Роман
 Главный тренер — Тоттер Алеш
 Тренер — Янас Тибор
 Массажист — Ишток Павол

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Татранские Волки»
 Официальный сайт ХК «Лев»
 Спорт Экспресс: Алес Тоттер возглавил «Татранских Волков»
 Оф. сайт МХЛ — В сезоне 2011/2012 ряды МХЛ пополнит еще одна европейская команда «Татранские Волки». (14.06.2011)
 

ХК «Лев»
Хоккейные клубы Словакии